Osoby o tym nazwisku:
 Angelo Nicolini – rzymskokatolicki duchowny
 Ernesto Nicolini – francuski śpiewak operowy

Inne:
 (15386) Nicolini – planetoida z pasa głównego asteroid